Die Communauté de communes Sud Alsace Largue ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haut-Rhin in der Region Grand Est. Sie wurde am 15. Juni 2016 gegründet und umfasst 44 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Dannemarie.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de la Porte d’Alsace und
 Communauté de communes de la Largue
und trug zunächst den Namen Communauté de communes de la Porte d’Alsace-Largue.

Mit Dekret vom 15. Juli 2017 wurde der Gemeindeverband auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Sud Alsace Largue
Gegründet 2016